Powerless může být:
 Powerless (komiks) – komiksová série vydavatelství Marvel Comics z roku 2004
 Powerless (seriál) – americký televizní seriál z roku 2017
 Powerless (píseň, Linkin Park) – píseň americké skupiny Linkin Park z roku 2012
 Powerless (píseň, Rudimental) – píseň britské skupiny Rudimental z roku 2014
 Powerless (Say What You Want) – píseň portugalsko-kanadské zpěvačky Nelly Furtado z roku 2003